Публій Корнелій Сципіон () — преномен, номен і когномен декількох діячів Римської республіки і ранньої Римської імперії з патриціанського роду Корнеліїв, його гілки Сципіонів:
 Публій Корнелій Сципіон, інтеррекс 398 і 391 років до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон, начальник кінноти 350 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Барбат, диктатор 305 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Азіна, консул 221 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон, консул 218 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Африканський, найкращий римський полководець Другої Пунічної війни, консул 205 і 194 років до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Назіка, консул 191 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Назіка Коркул, консул 162 і 155 років до н. е., великий понтифік і принцепс сенату.
 Публій Корнелій Сципіон, авгур, син Публія Корнелія Сципіона Африканського.
 Публій Корнелій Сципіон Еміліан Африканський Молодший, консул 148 і 135 років до н. е., видатний римський полководець, який брав участь у Третій Пунічній війні й зруйнував Карфаген.
 Публій Корнелій Сципіон Назіка Серапіон, консул 138 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Назіка Серапіон, консул 111 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Назіка, претор 93 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон Сальвіто, політик I століття до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон, консул 16 року до н. е.
 Публій Корнелій Сципіон, претор 7 року, децемвір, квестор, легат і пропретор різних років.
 Публій Корнелій Сципіон Орестін, військовий трибун 17 року.
 Публій Корнелій Сципіон, консул 56 року.
 Публій Корнелій Сципіон Азіатік, консул-суффект 68 року.

Див. також 
 Публій Корнелій
Корнелії Сципіони